Ruanda
Nyamiyaga – settore della Provincia Meridionale nel Distretto di Kamonyi
Nyamiyaga – settore della Provincia Settentrionale nel Distretto di Gicumbi

 Tanzania
 Nyamiyaga – regione del distretto di Ngara